Causa – concetto filosofico
 Causalità naturale – nelle leggi di causa-effetto delle scienze naturalistiche
 Causa del contratto – nel diritto civile, elemento del contratto
 Causa – sinonimo di "azione legale"